Pålsböle kan syfta på:
 Pålsböle, Ingå – en by i Ingå kommun, Nyland
 Pålsböle, Finström – en by i Finströms kommun, Åland